Križni Vrh (Mokronog-Trebelno), een plaats in Slovenië in de gemeente Mokronog-Trebelno
 Križni Vrh (Slovenska Bistrica), een plaats in Slovenië in de gemeente Slovenska Bistrica